Early Morning Blues' est une chanson de Blind Blake enregistrée et publiée en 1926. Trois prises existent pour ce morceau de blues, ce fut le premier enregistrement solo de l'artiste.

Paroles

Early this morning, my baby made me sore. (x2)

I'm gonna 'way to leave you, ain't coming back no more.

Tell me pretty mama, where did you stay last night? (x2)

It ain't none of your business, daddy, since I treat you right.

When you see me sleeping, baby don't you think I'm drunk. (x2)

I got one eye on my pistol and the other on your trunk.

--Solo de guitare--

Love you pretty mama, believe me it ain't no lie. (x2)

The day you try to quit me, baby that's the day you die.

Chanson interprétée par Blind Blake